Янжул — фамилия. Янжулы — русский дворянский род.

Известные носители:

 Янжул, Иван Иванович (1846—1914) — русский экономист.
 Янжул, Екатерина Николаевна (1855—1935) — русская писательница.